Superman: Ride of Steel (Six Flags America) - een stalen achtbaan in Six Flags America
Ride of Steel - een stalen achtbaan in Darien Lake vroeger bekend als Superman: Ride of Steel
Bizarro (Six Flags New England) - een stalen achtbaan in Six Flags New England vroeger bekend als Superman: Ride of Steel